Национальный олимпийский комитет Камбоджи () — организация, представляющая Камбоджу в международном олимпийском движении. Основан в 1983 году; зарегистрирован в МОК в 1994 году.

Штаб-квартира расположена в Пномпене. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Камбодже.

См. также 
 Камбоджа на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Национального олимпийского комитета Камбоджи.

Камбоджа
Камбоджа на Олимпийских играх